Chiesa dell'Angelo Custode a Ascoli Piceno
 Chiesa dell'Angelo Custode a Palermo